Dalceridae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Subfamília Acraginae
Acraga
Dalcerides
Zikanyrops
Subfamília Dalcerinae
Ca
Dalcera
Dalcerina
Minacraga
Minacragides
Minonoa
Oroya
Paracraga

Lepidoptera